Lancaster kan syfta på:

 Lancaster University – ett universitet i Storbritannien
 Avro Lancaster – ett tungt brittiskt bombplan, i tjänst 1942–1947
 Huset Lancaster (1399–1471), ett engelskt kungahus
 Lancasters röda ros – symbolen för Huset Lancaster
 Hertigdömet Lancaster – ett engelskt hertigdöme

Personer
 Filippa av Lancaster (1360–1415), en engelskfödd portugisisk drottning
 Lancaster (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Lancaster (auktor) – ett auktornamn

Geografi

Antarktis 

 Lancaster (udde),

Kanada

 Lancastersundet
  Mount Lancaster

Storbritannien 

 Lancaster (distrikt), England, Lancashire, 
 Lancaster, Lancashire,

Se även
 Lancaster Canal – en kanal
 Lancaster Castle – ett slott i Lancashire
 Lancaster House – beläget i West End, London
 Lancaster Gate – ett område i London
 Lancaster Gate (tunnelbanestation)
 Lancaster Point – en udde i territoriet Falklandsöarna

USA 

 Lancaster, Kansas, ort, Atchison County, 
 Lancaster, Kentucky, Garrard County, 
 Lancaster, Ohio, Fairfield County, 
 Lancaster, South Carolina, countyhuvudort, Lancaster County, 
 Lancaster, Texas, ort, Dallas County, 
 Lancaster, Massachusetts, Worcester County, 
 Lancaster, Minnesota, Kittson County, 
 Lancaster, Missouri, countyhuvudort, Schuyler County, 
 Lancaster, New Hampshire, countyhuvudort, Coos County, 
 Lancaster, New York, Erie County, 
 Lancaster, Pennsylvania, countyhuvudort, Lancaster County, 
 Lancaster, Wisconsin, countyhuvudort, Grant County, 
 Lancaster, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 Lancaster, Virginia – en ort i Virginia, USA

Se även
 Lancaster County – flera

Se även
 Lancaster Creek – flera
 Lancaster Hill – flera
 Lancaster Lake – flera
 Lake Lancaster – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar